Малая война
 Малая война в Венгрии — серия конфликтов между Габсбургами и Османской империей XVI веке.
 Малая война (Куба) — вторая из трёх войн за независимость Кубы.
 Словацко-венгерская война — военный конфликт в 1939 году между Первой Словацкой республикой и Венгрией.